Милостовское кладбище () — коммунальное кладбище № 1 в польском городе Познань, крупнейшее по площади и второе по численности захороненных в Познани, расположено в восточной части города между ул. Варшавской и Гнезненской.

Площадь кладбища — 98,69 га. Здесь похоронено более 81 000 человек.

История 
Открыто в 1943 году. На Милостовском кладбище захоронены польские, советские и немецкие военнослужащие, погибшие во время Второй мировой войны, 1008 евреев, убитых во время оккупации, ряд известных жителей города.

Часть надгробий перенесена с ликвидированного во время войны еврейского кладбища на ул. Глоговской, ряд могил с упразднённого после войны городского, располагавшегося в центре Познани, в том числе Евангелического и православного кладбищ. В 1993 году здесь был открыт первый в Польше кладбищенский крематорий. Имеется колумбарий.

После 1945 года здесь было открыто поле захоронения польских солдат и офицеров, в том числе, около 260 индивидуальных захоронений воинов, умерших в результате ранений, полученных в бою, и похороненных в г. Познань рядом с госпиталями.

В 1960—1964 — поле массового захоронения советских солдат и офицеров (4282 чел.). Поле украшено памятником в форме обелиска.

После окончания Второй мировой войны в Познани в братских могилах было похоронено большое количество солдат вермахта. В 1994 году они были эксгумированы и перевезены на официально открытое поле немецких солдат. Здесь установлен большой каменный крест, у подножья которого 8 бронзовых плит с именами воинов, погибших в 1944—1945 году в Познани.

В северной части кладбища установлен памятник жителям города, убитым во время Второй мировой войны. Имеется поле погибших лётчиков.

Галерея

Литература 
 «Poznań od A do Z» pod redakcją W. Łęckiego i P. Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998

Ссылки 
  Cmentarz Komunalny Miłostowo

Кладбища Познани
Кладбища по алфавиту
Некрополи, основанные в 1943 году
Немецкие кладбища